Pötting steht für:

 Pötting (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Adrienne von Pötting (1856–1909), Porträt-, Landschafts- und Genremalerin
 Franz Eusebius von Pötting (1627–1678), Reichsgraf, böhmischer Vizekanzler, österreichischer Diplomat und Geheimrat von Kaiser Leopold I.
 Sebastian von Pötting (1628–1689), Fürstbischof von Passau

Orte:
 Pötting, Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pötting (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Pötting (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München, Bayern
 Pötting (Gemeinde Andrichsfurt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Andrichsfurt, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich